André Richard peut désigner :
 André Richard (16?-1696), jésuite canadien qui fut le premier à décrire le pays des Naskapi ;
 André Richard (1899-1993), abbé, un des fondateurs du journal catholique français L’Homme nouveau ;
 André Richard (1902-1978), chanteur d'opéra français ;
 André Richard (1906-1993), homme d'affaires et un homme politique canadien ;
 André Richard (1937-), évêque catholique canadien ;
 André Richard (1937-2022), comédien québécois.